Comano puede hacer referencia a:
 Comano, comuna suiza del cantón del Tesino.
 Comano, comuna italiana de la provincia de Massa-Carrara, en la región de la Toscana.